Тхаба Чвеу (Thaba Chweu) — местный муниципалитет в районе Эхланзени провинции Мпумаланга (ЮАР). Название в переводе с языка сесото означает «Белые горы».

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга